Niemcy:
 Kreis Herzogtum Lauenburg – powiat w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Kreis Lauenburg i. Pom. – dawny powiat

Zobacz też:
 Lauenburg